Sauveur peut faire référence à :
 Le Sauveur, film français de 1971
 Triade victime-sauveur-persécuteur#Rôle du sauveur
 Ordre du Sauveur, ordre honorifique grec
 Joseph Sauveur (1653-1716), physicien français
 Virginie Sauveur (1976- ), réalisatrice et scénariste française
 Sauveur Giordano, série télévisée française
 Le Sauveur de l'humanité (c'est toi), roman de Terry Pratchett
 Cathédrale de la Transfiguration du Sauveur à Donetsk en Ukraine

Voir aussi